

Argentinië
 Catedral Metropolitana de Buenos Aires - Buenos Aires
 Iglesia de Nuestra Señora de Bethlem - Buenos Aires
 Iglesia (Basílica) Nuestra Señora del Pilar - Buenos Aires
 Catedral Nuestra Señora de la Asunción - Córdoba
 Catedral Nuestra Señora del Carmen - Formosa
 Basílica de Nuestra Señora de Itatí - Itatí
 Catedral Metropolitana de La Plata "Inmaculada Concepción" (La Plata)
 Catedral Nuestra Señora de La Paz - Lomas de Zamora
 Basílica de Nuestra Señora de Luján - Luján
 Iglesia de la Inmaculada Concepción - Malligasta
 Iglesia Nuestra Señora del Rosario - María Ignacia
 Catedral Basílica Inmaculada Concepción del Buen Viaje - Morón
 Santuario Basílica Catedral de Nuestra Señora del Rosario - Rosario
 Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle - San Fernando del Valle de Catamarca

Australië
 St. Mary of the Angels Basilica (Geelong)
 Our Lady of Victories Basilica (Melbourne)
 St. Mary's Cathedral (Perth)
 St. Mary's Cathedral (Sydney)

België
 Onze-Lieve-Vrouw, Hulp der Christenenkerk (Aalter)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Aarschot)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Alsemberg)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Ans)
 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerpen)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Godsdal - Aubel
Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jan-Baptistkerk Bachte-Maria-Leerne
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Beigem)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Karmelkerk (Berchem)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Brelaar-Heide)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Bonheiden)
 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwkerk (Borgerhout)
 Onze-Lieve-Vrouw-en-Sint-Leodegariuskerk (Bornem)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Brielen)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Broechem)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Brugge)
 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potteriekerk (Brugge)
 Kerk Onze-Lieve-Vrouw Van Finisterrae (Brussel)
 Kapellekerk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk, (Brussel)
 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk (Brussel)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Cheratte)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Daknam)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Damme)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Deinze)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (De Klijte)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Dendermonde)
 Onze-Lieve-Vrouwkerk (De Panne)
 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwkerk - Destelbergen
 Onze-Lieve-Vrouw-Koningin-van-de-Vredekerk (Diepenbeek)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Diest)
 Collegiale kerk Onze-Lieve-Vrouw van Dinant
 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Doornik)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Doorslaar)
 Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil (Duffel)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Emael)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Évegnée)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Gaasbeek)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Gent)
 Onze-Lieve-Vrouw-Koningin-van-de-Vredekerk (Gent)
 Sint-Pietersabdij (Gent) (Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk)
 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Hoyekerk (Gent)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Gerdingen)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Carmelkerk (Gerdingen)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Haasrode)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Hastière)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Herent)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Herstal)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk van Lindeman (Heusden-Zolder)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Hever)
 Collegiale kerk Onze-Lieve-Vrouw en Domitianus van Hoei
 Onze-Lieve-Vrouw de la Sartekerk (Hoei)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Huldenberg)
 Onze-Lieve-Vrouw-Koningin-van-de-Vredekerk (Hunnegem)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Rozenkranskerk (Jambes) 
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Kalmthout)
 Abdij van Vlierbeek (Kessel-Lo), gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Kokejane)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Kortenberg)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Kortrijk)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Kruibeke)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Laken)
 Onze-Lieve-Vrouwekapel (Laken), restant van de voormalige Onze-Lieve-Vrouwekerk
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatimakerk (Langdorp)
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Lebbeke)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Leffinge)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Predikherenkerk (Leuven)
 Maagd-der-armenkerk (Lutlommel)
 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kempenkerk (Balendijk, Lommel)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Luchteren)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-het-Heilig-Hartkerk (Luik)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Mannekensvere)
 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk (Mariakerke)
 Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en Sint-Leokerk (Marialoop)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Mariekerke)
 Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk (Mechelen)
 Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (Mechelen) 
 Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal (Mechelen)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Melsele)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Merchtem)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkerk (Merksem)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Molenstede)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Niel)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Nieuwkerke)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Nieuwmoer)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Nieuwpoort)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Oelegem)
 Onze-Lieve-Vrouwkerk (Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Onze-Lieve-Vrouw-Waver)
 Onze-Lieve-Vrouw-en-Heilig-Kruiskerk (Oosteeklo)
 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk (Mariakerke) (Oostende)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Oostnieuwkerke)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Oudenaarde) 
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Oudenburg)
 Onze-Lieve-Vrouw van Blankendellekerk (Oudergem)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Pittem)
 Onze-Lieve-Vrouw-en-Sint-Jozefkerk (Pijpelheide-Booischot)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Poelkapelle)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Pommeroeul)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Poperinge)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Roeselare)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Rupelmonde)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
 Onze-Lieve-Vrouw-Maagd-der-Armenkerk (Schoonbeek)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Schore)
 Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (Sint-Katelijne-Waver)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand-der-Christenenkerk (Sint-Niklaas)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Sint-Truiden)
 Onze-Lieve-Vrouwe-en-Sint-Remacluskerk (Spa)
 Onze-Lieve-Vrouw-Maagd-der-Armenkerk (Strooiendorp) - Leopoldsburg
 Notre Dame des Alloux - Tamines
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Temse)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Tielt)
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk - Tienen
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Tongeren)
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Tongre-Notre-Dame)
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Vaux-sous-Chèvremont)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Vaux-sous-Chèvremont)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Veldegem)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop - Vellereille-les-Brayeux
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Orval - Villers-devant-Orval
 Basiliek en klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Troost - Vilvoorde
 Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop (Vilvoorde)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Vlezenbeek)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Voormezele)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Waasmunster)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Basse-Wavre - Waver
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Wernigerode)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Wijnegem)
 Onze-Lieve-Vrouw-Rozenkrans - Wilrijk
 Onze-Lieve-Vrouw-ten-Troostkerk (Wippelgem)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Wulveringem)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Zandvoorde)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Zevekote)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Zevergem)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Zonnebeke)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Zutendaal)

Brazilië
 Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia
 Basílica de Nossa Senhora de Nazaré
 Basílica de Nossa Senhora da Conceição e de Santa Ifigênia
 Basílica de Nossa Senhora do Carmo (Campinas)
 Basílica de Nossa Senhora do Carmo (São Paulo)
 Basílica de Nossa Senhora do Carmo (Recife)
 Basílica de Nossa Senhora da Conceição
 Basílica de Nossa Senhora de Lourdes (Belo Horizonte)
 Basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida
 Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz
 Catedral Basílica Nossa Senhora da Assunção (Mariana)
 Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves
 Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar (São João Del Rei)
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Angra dos Reis)
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Serro)
 Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar (Nova Lima)
 Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar (Ouro Preto)
 Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário (Pirenópolis)
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Catas Altas)
 Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição (Viamão)
 Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (Ilha do Governador)
 Igreja de Nossa Senhora da Apresentação
 Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte
 Igreja de Nossa Senhora do Bonsucesso
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Pirenópolis)
 Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Serro)
 Igreja Nossa Senhora da Conceição (Porto Alegre)
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição e Boa Morte
 Igreja Nossa Senhora da Consolação (São Paulo)
 Igreja de Nossa Senhora da Corrente
 Igreja Nossa Senhora da Glória (Porto Alegre)
 Igreja Nossa Senhora da Saúde (Porto Alegre)
 Igreja Nossa Senhora das Dores
 Igreja Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia
 Igreja de Nossa Senhora do Desterro (Rio de Janeiro)
 Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo
 Igreja Nossa Senhora do Carmo (Ouro Preto)
 Igreja Nossa Senhora do Líbano (Porto Alegre)
 Igreja Nossa Senhora dos Anjos (Gravataí)
 Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro
 Igreja de Nossa Senhora da Graça (Olinda)
 Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores
 Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia (Olinda)
 Igreja de Nossa Senhora das Necessidades
 Igreja de Nossa Senhora do Ó (Sabará)
 Igreja de Nossa Senhora da Penha (Rio de Janeiro)
 Igreja de Nossa Senhora do Pilar (Recife)
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Andrelândia)
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Ouro Preto)
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Serro)
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Vila Velha)
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Natal)
 Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (Recife)
 Igreja de Santa Maria dos Anjos
 Kathedraal van Maringá
 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Candelária
 Paróquia Matriz Nossa Senhora da Candelária (Itu)
 Santuário Basílica de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças

Canada
 St. Mary's Cathedral (Calgary)
 Church of Our Lady Immaculate (Guelph)
 St. Mary's Cathedral Basilica (Halifax)
 Basiliek-kathedraal Marie-Reine-du-Monde (Montreal))
 Basilique Notre-Dame de Montreal (Montreal)
 Église Notre-Dame-de-Grâce (Montreal)
 Église de Notre-Dame-de-la-Défense (Montreal)
 Église de la Visitation de la Bienheureuse-Vierge-Marie (Montreal)
 Basilique-cathédrale Notre-Dame (Ottawa)
 Basilique-cathédrale de Notre-Dame-de-Québec (Quebec)
 Holy Rosary Cathedral (Vancouver)

Cyprus
Onze- Lieve- Vrouwekerk van Tyrus

Democratische Republiek Congo
 Cathédrale Notre-Dame (Kinshasa)
 Cathédrale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Kisantu)

Denemarken
 Sankt Mariæ Kirke (Aalborg)
 Vor Frue Kirke (Aalborg)
 Vor Frue Kirke (Aarhus)
 Vor Frue Kirke (Assens)
 Mariekirke (Flensburg)
 Vor Frue Kirke (Flødstrup)
 Sankt Mariæ Kirke (Frederiksberg)
 Vor Frue Kirke of Domkirke (Haderslev)
 Sankt Mariæ Kirke (Helsingør)
 Sankt Maria (Hjørring)
 Vor Frue Kirke (Kalundborg)
 Vor Frue Kirke (Kopenhagen)
 Domkirke (Maribo)
 Vor Frue Kirke (Nyborg)
 Vor Frue Kirke (Odense)
 Vor Frue Kirke (Oksbøl)
 Domkirke of Vor Frue Kirke Maria (Ribe)
 Gammel Vor Frue Kirke (Roskilde)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Sæby)
 Vor Frue Kirke (Skive)
 Vor Frue Kirke (Slagelse)
 Vor Frue Kirke (Svendborg)
 Domkirke (Viborg)
 Vor Frue Kirke (Roskilde))
 Vor Frue Kirke (Vordingborg)

Duitsland

 Dom van Aken
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Arnstadt)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Berlijn)
 Pfarrkirche Zu unserer lieben Frau (Asch) (Blaubeuren)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Bocholt)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Bremen)
 Stadtkirche/Unserer Lieben Frau und die Martin-Luther-Kirche (Bruchsal)
 Mariakerk (Dietz)
 Frauenkirche (Dresden)
 Liebfrauenkirche (Duisburg)
 Frauenkirche (Esslingen)
 Kirche Mariä Verkündigung (Esslingen am Neckar) (Grieks-orthodox)
 Liebfrauenkirche (Mettingen) (Esslingen am Neckar)
 Maria Hilfe der Christen (Mettingen) (Esslingen am Neckar)
 St. Maria Schmerzhafte Mutter (Berkheim) (Esslingen am Neckar)
 Munster van Freiburg
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Hadamar)
 Marktkerk Onze-Lieve-Vrouwe (Halle)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Halberstadt)
 Dom van Hildesheim
 Heilige Maria in het Capitool (Keulen)
 Mariabasiliek (Kevelaer)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Koblenz)
 Munster van Konstanz
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Krefeld)
 Marienkirche (Lübeck)
 Liebfrauenkirche (Mannheim)
 Frauenkirche (München)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Münster)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Neurenberg)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Oberwesel)
 Dom van Paderborn
 Munster van Radolfzell
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Ravensburg)
 Marienkirche (Rostock)
 Dom van Schwerin
 Kirche Mariä Himmelfahrt (Talheim, bij Heilbronn)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Trier)
 Munster van Villingen (Villingen-Schwenningen)
 Stadskerk (Wittenberg)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Worms)
 Münster Unserer Lieben Frau (Zwiefalten)
 Münster Onze-Lieve-Vrouw (Lindau)

Estland
 Kathedraal van de Heilige Maagd Maria (Tallinn)

Filipijnen
 Kathedraal van Manilla

Finland
 Kathedraal van Turku

Frankrijk

 Notre-Dame van Amiens
 Notre Dame de l'Assomption (Azet)
 Kathedraal Notre-Dame te Bayeux
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Boulogne-sur-Mer)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Calais)
 Kathedraal van Chartres
 Kathedraal Notre-Dame-de-l'Assomption (Clermont-Ferrand)
 Kathedraal van Coutances
 Église Notre-Dame (Dijon)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Hazebroek)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Liart)
 Basilique Notre-Dame de Fourvière (Lyon)
 Basilique Notre-Dame de la Garde (Marseille)
 Notre-Dame van Parijs
 Église Notre-Dame-de-l'Assomption (Parijs)
 Église Sainte-Marie des Batignolles (Parijs)
 Église Notre-Dame de Lorette (Parijs)
 Notre-Dame la Grande (Poitiers)
 Kathedraal van Le Puy-en-Velay
 Kathedraal van Reims
 Kathedraal van Rouen
 Kathedraal van Sint-Omaars
 Kathedraal van Straatsburg
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Trépied)

Haïti
 Kathedraal van Port-au-Prince

Hongarije
 Kathedraal van Szeged

Ierland
 Saint Mary's Pro-Cathedral (Dublin)
 Kathedraal van Limerick

Irak
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Verlossing (Bagdad)

Italië
 Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari (Venetië)
 Basilica di Santa Maria Maggiore (Rome)
 Basiliek van Santa Maria in Trastevere (Rome)
 Chiesa di Nostra Signora del Carmelo (Alghero)
 Chiesa di Nostra Signora della Misericordia (Alghero)
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio (Cortona)
 Chiesa di Santa Maria della Pace ai Parioli (Rome)
 Chiesa di Santa Maria Nuova (Cortona)
 Kathedraal van Alghero
 Kathedraal van Cagliari
 Kathedraal van Cortona
 Kathedraal van Milaan
 Kathedraal van Pisa
 Kathedraal van Siena
 Madonna dell'Archetto - Rome
 Santa Maria del Fiore - Florence
 Santa Maria della Vittoria - Rome
 Santa Maria in Cosmedin - Rome
 Santa Maria sopra Minerva - Rome

Ivoorkust
 Basilique Notre-Dame de la Paix (Yamoussoukro)

Japan
 Kathedraal van Tokio

Letland
 Kathedraal van de Onbevlekte Maagd Maria (Jelgava)

Luxemburg
 Kathedraal van Luxemburg

Mali
 Cathédrale Notre-Dame de Kita (Kita)

Marokko
 Notre-Dame de Lourdes - Casablanca
 Notre-Dame de l'Assomption - Tanger

Mexico
 Basiliek van Guadalupe - Mexico-Stad
 Kathedraal van Puerto Vallarta

Monaco
 Kathedraal van Monaco

Nederland

 Mariakerk (Aardenburg)
 Onze Lieve Vrouwetoren (Amersfoort)
 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Amstenrade)
 Hervormde kerk (Ammerzoden) (Onze-Lieve-Vrouwekerk )
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Amsterdam)
 Onze Lieve Vrouwe Kapel (Amsterdam)
 Vredeskerk (Amsterdam) (Onze-Lieve-Vrouw-Koningin-van-de-Vredekerk) - Amsterdam
 Grote Kerk (Breda)
 Mariakerk of Koepelkerk (Bussum)
 Maria van Jessekerk (Delft)
 Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk (Dordrecht)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Gasselte)
 Kleiwegkerk (Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk) - Kleiweg, Gouda
 Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Genooi
 Mariakerk (Groningen)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Fátimakapel (Heierhoeve, 1946-2008)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Helmond)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Hengelo)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Hoorn)
 Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken - Kapellebrug, Hulst
 Vrouwekerk (Leiden)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming (Maastricht)
 Onze-Lieve-Vrouwe ter Eik - Meerveldhoven
 Grote of Mariakerk - Meppel
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Moorveld)
 Onze Lieve Vrouw Kerk (St. Willebrord)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart - Sittard
 Kleine of Onze-Lieve-Vrouwekerk (Steenwijk)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Tholen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Troosteres-der-Bedruktenkerk (Tienray)
 Mariakerk (Tilburg)
 Buurkerk (Mariakerk of Buurkerk) - Utrecht
 Onze-Lieve-Vrouwe ter Eik - Veldhoven
 Onze Lieve Vrouwekerk (Veere), ook wel Grote Kerk Veere genoemd
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Venlo)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans en Sint-Jacobus de Meerderekerk  - Vlissingen
 Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin - Warfhuizen
 Onze-Lieve-Vrouw van de Zeg - Zegge, Rucphen

Noorwegen
 Vår Frue kirke - Porsgrunn
 Vår Frue kirke - Trondheim
 Vår Frue kirke - Tromsø

Oostenrijk
 Marktkirche Maria Himmelfahrt - Engelhartszell an der Donau
 Basilika Mariä Himmelfahrt - Frauenkirchen
 Maria-Empfängnis-Dom - Linz
 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Maria Saal - Maria Saal
 Minorietenkerk - Wenen

Polen
 Kloosterkerk van Częstochowa
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Krakau)
 Onze-Lieve-Vrouw-en-Sint-Bartolomeüsbasiliek (Piekary Śląskie)
 Kerk van de Heilige Maagd Maria Koningin van Polen (Słubice)
 Onze-Lieve-Vrouw-op-het-zandkerk (Wrocław)

Portugal
 Kathedraal van Évora
 Onze-Lieve-Vrouw van Fátima
 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira (Guimarães)
 Igreja de Santa Maria Maior (Lissabon)
 Igreja de Santa Maria do Castelo - Tavira

Rusland
 Kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis (Moskou)
 Oespenski-kathedraal (Moskou)
 Kathedraal van de Voorbede van de Moeder Gods (Moskou)
 Kazankathedraal (Sint-Petersburg)

Spanje
 Santa María del Mar - Barcelona
 Santa María del Pi - Barcelona
 Kathedraal van Burgos
 Kathedraal van Calahorra
 Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria - Tenerife
 Kathedraal van Ciudad Rodrigo
 Kathedraal van Ciudadela - Menorca
 Catedral de Santa María/Mezquita - Córdoba
 Kathedraal van Cuenca
 Kathedraal van Gerona
 Kathedraal van Huesca
 Kathedraal van Lugo
 Almudena-kathedraal - Madrid
 Kathedraal van Mérida
 Kathedraal van Monzón
 Kathedraal van Murcia
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Organyà)
 Kathedraal van Palma - Mallorca
 Kathedraal van Pamplona
 Església de Santa Maria de Roses
 Kathedraal van Segovia
 Kathedraal van Sevilla
 Kathedraal van Sigüenza
 Kathedraal van Solsona
 Kathedraal van Tarragona
 Kathedraal van Santa María de Mediavilla - Teruel
 Kathedraal van Toledo
 Santa María la Blanca - Toledo
 Kathedraal van Tortosa
 Kathedraal van Tudela
 Kathedraal van Tuy
 Kathedraal van Urgel
 Kathedraal van Valencia
 Nieuwe kathedraal van Vitoria-Gasteiz
 Oude kathedraal van Vitoria-Gasteiz

Tsjechië
 Maria Sneeuwkerk (Praag)

Verenigde Staten
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand (Boston)
 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Miami)
 Church of Notre Dame - New York
 Basiliek van het Heilig Hart - Notre Dame, Indiana

Vietnam
 Basiliek van Notre-Dame (Saigon)

Wit-Rusland
 Kathedraal van de Heilige Maagd Maria (Minsk)

Zweden
 Kathedraal van Skara
 Kathedraal van Västerås
 Kathedraal van Visby

Zwitserland
 Kathedraal van Lausanne
 Basilique de Valère - Sion
 Cathédrale Notre-Dame de Sion

Zie ook
Meer specifieke doorverwijspagina's:
 Mariakerk
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Gewijd aan een gebeurtenis uit het leven van Maria
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk
 Kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis
 Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk
 Kathedraal van de Geboorte van de Moeder Gods
 Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk
 Verkondigingskerk (Maria-Boodschapkerk)
 Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk
 Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk
 Maria Visitatiekerk
 Mariä-Heimsuchung-kerk
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk
 Maria-Hemelvaartkathedraal
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouwe-Tenhemelopneming
 Maria-ten-Hemel-Opnemingskathedraal
Kerk van de Ontslapenis van de Moeder Gods
Kathedraal van de Ontslapenis van de Moeder Gods
Gewijd aan een titel van Maria
 Onbevlekt Hart van Mariakerk
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkerk
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk
 Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk
Gewijd aan een bedevaartsplaats van Maria
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk

Kerkgebouw naar patroonheilige
Lijsten van kerkgebouwen
Maria